Флори́стика:
 Флористика (раздел ботаники) — раздел ботаники, предметом изучения которого являются флоры.
 Флористика (дизайн) — дизайн интерьеров с помощью цветочных композиций.